Jason Cummings (Edinburgh, 1 augustus 1995) is een Schots-Australisch voetballer die als aanvaller speelt. Cummings speelt sinds januari 2022 voor Central Coast Mariners.

Clubstatistieken 

Schots voetballer